FC Vaduz este un club de fotbal din Vaduz, Liechtenstein care evoluează în Cupa Liechtenstein și Swiss Challenge League.

Palmares 

Cupa Liechtenstein: 39
 1949, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1980, 1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Swiss Challenge League Campioana: 1
2008

Lotul sezonului 2009-2010

Vaduz în cupele europene

Note 
1.# ^ http://www.fcvaduz.li/en/stadium.html 
2.# ^ http://www.fcvaduz.li/en/season.html 
3.# ^ "FCV is still playing in Swiss League (German)". volksblatt.li. 2009-12-23. 4.http://www.volksblatt.li/default.aspx?newsid=38430&src=vb&region=li. Retrieved 2009-12-23.

Legături externe 
Official website 
erster offizieller Fanclub 04  
FCV-Forum  
Vaduz Nord  
Swiss Football League profile 
Soccerway.com profile

Cluburi de fotbal din Liechtenstein
Cluburi